Møgelhøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møgelhøj (Hammelev Sogn) – et areal i Hammelev Sogn
 Møgelhøj (Hørning Sogn) – et areal i Hørning Sogn
 Møgelhøj (Jerslev Sogn) – et areal i Jerslev Sogn
 Møgelhøj (Kastbjerg Sogn) – et areal i Kastbjerg Sogn
 Møgelhøj (Vester Alling Sogn) – et areal i Vester Alling Sogn
 Møgelhøj (Årestrup Sogn) – et areal i Årestrup Sogn

Se også
 Bjarne Møgelhøj, tidligere formand for FDB.